Nordby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nordby (Fanø) – en bebyggelse i Nordby Sogn, Fanø Kommune
 Nordby (Kærum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kærum Sogn, Assens Kommune
 Nordby (Samsø) – en bebyggelse og et ejerlav i Nordby Sogn på Samsø
 Nordby (Sejerø Sogn) – en bebyggelse i Sejerø Sogn, Kalundborg Kommune
 Nordby (Viby Sogn) – en bebyggelse i Viby Sogn, Aarhus Kommune